Pirket ist der Ortsname von

 Pirket (Bayerbach bei Ergoldsbach), Ortsteil der Gemeinde Bayerbach bei Ergoldsbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Pirket (Hilgertshausen-Tandern), Ortsteil der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern, Landkreis Dachau, Bayern
 Pirket (Niedertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Siehe auch:
 Birket
 Pirquet